Гогенлоэ-Шиллингсфюрст () — ветвь рода Гогенлоэ. Известные носители:
 Готтфрид цу Гогенлоэ-Шиллингсфюрст (1867—1932) — австро-венгерский военный деятель и дипломат.
 Гогенлоэ-Шиллингсфюрст, Густав Адольф фон (1823—1896) — немецкий куриальный кардинал и папский сановник.
 Конрад цу Гогенлоэ-Шиллингсфюрст (1863—1918) — австро-венгерский государственный деятель, министр-президент Цислейтании (1906), брат Готтфрида.
 Константин цу Гогенлоэ-Шиллингсфюрст (1828—1896) — австрийский государственный деятель, брат Хлодвига, отец Готфрида и Конрада.
 Франциска цу Гогенлоэ-Вальденбург-Шиллингсфюрст (1897—1989) — австрийская эрцгенцогиня, дочь Конрада.
 Фридрих Карл I Иосиф Гогенлоэ-Вальденбург-Шиллингсфюрст (1814—1884), генерал-лейтенант русской службы, автор книг по геральдике.
 Хлодвиг цу Гогенлоэ-Шиллингсфюрст (1819—1901) — немецкий политик и дипломат, один из создателей Германской империи, принц Корвейский и Ратиборский.